John Laidlaw ist der Name folgender Personen:

* John Laidlaw (Theologe) (1832–1906), Theologe und Geistlicher der United Free Church of Scotland
 John Laidlaw (Fußballspieler, 1891) (1891–1954), schottischer Fußballspieler
 John Laidlaw (Fußballspieler, 1936) (* 1936), schottischer Fußballspieler